Ам-Джерес (, также Am Djarass, Am-Djarass):

 Ам-Джерес — департамент региона Восточный Эннеди, Чад;
 Ам-Джерес — город Чада, административный центр одноимённого департамента.